Stichaeus är ett släkte av fiskar. Stichaeus ingår i familjen taggryggade fiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Taggryggade fiskar
Stichaeus